Louis Dupeux, historien et un germaniste français.
Michel Dupeux, joueur de football français.